В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Штеффі Граф і Катрін Танв'є 6-4, 6-1.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (півфінал)
 Джо Дьюрі /  Кріс Еверт (чвертьфінал)
 Кеті Горват /  Вірджинія Рузічі (півфінал)

 Штеффі Граф /  Катрін Танв'є (фінал)
 Енн Мінтер /  Елізабет Мінтер (чвертьфінал)
 Лорі Макніл /  Корінн Ваньє (чвертьфінал)
 Бет Герр /  Террі Фелпс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open